Tintinnabulum, klokje in een basiliek

 Tintinnabulum, een compositie op het album Adiemus: Songs of sanctuary van de componist Karl Jenkins.

 Tintinnabuli, de naam die Arvo Pärt heeft gegeven aan een muziekstijl die hij heeft uitgevonden.